O combinado nórdico nos Jogos Olímpicos de Inverno de 1952 foi realizado em Oslo e disputado apenas por homens.

Medalhistas

Resultados

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! rowspan='3' | Posição
! rowspan='3' | Atleta
! colspan='8' | Salto
! colspan='3' | Cross-country 18 km
! rowspan='3' | Final
|-
! rowspan='2' | Núm.
! rowspan='2' | Distancia
! colspan='5' | Estilo
! rowspan='2' | Pos.
! rowspan='2' | Tempo
! rowspan='2' | Pontos
! rowspan='2' | Pos.
|-
! A !! B !! C !! D !! E
|-
| rowspan='3' | 
| rowspan='3' align=left | 
| 1
| 67.5m
| 7.0
| 7.0
| 6.5
| 7.0
| 9.0
| rowspan='3' | 1
| rowspan='3' | 1:05:40
| rowspan='3' | 228.121
| rowspan='3' | 3
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 451.621
|-
| 2
| 67.0m
| 17.0
| 17.0
| 18.0
| 18.0
| 18.5
|-
| 3
| 66.5m
| 17.0
| 17.0
| 18.5
| 18.0
| 18.0
|-
| rowspan='3' | 
| rowspan='3' align=left | 
| 1
| 63.0m
| 16.5
| 15.0
| 17.0
| 16.0
| 16.0
| rowspan='3' | 5
| rowspan='3' | 1:02:24
| rowspan='3' | 240.000
| rowspan='3' | 1
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 447.500
|-
| 2
| 63.0m
| 16.5
| 16.0
| 16.5
| 17.0
| 16.0
|-
| 3
| 61.0m
| 7.0
| 6.0
| 7.0
| 5.0
| 4.0
|-
| rowspan='3' | 
| rowspan='3' align=left | 
| 1
| 67.0m
| 17.0
| 17.5
| 16.5
| 17.0
| 17.5
| rowspan='3' | 2
| rowspan='3' | 1:09:44
| rowspan='3' | 213.335
| rowspan='3' | 9
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 436.335
|-
| 2
| 68.0m
| 16.5
| 17.0
| 17.5
| 16.5
| 17.5
|-
| 3
| 69.5m
| 17.0
| 16.5
| 17.0
| 16.5
| 17.0
|-
| rowspan='3' | 4
| rowspan='3' align=left | 
| 1
| 61.0m
| 6.0
| 6.0
| 6.5
| 5.0
| 4.0
| rowspan='3' | 6
| rowspan='3' | 1:05:30
| rowspan='3' | 228.727
| rowspan='3' | 2
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 434.727
|-
| 2
| 61.0m
| 16.0
| 15.5
| 17.0
| 16.5
| 16.0
|-
| 3
| 63.5m
| 16.5
| 15.5
| 17.0
| 16.5
| 16.0
|-
| rowspan='3' | 5
| rowspan='3' align=left | 
| 1
| 65.0m
| 16.0
| 16.0
| 16.0
| 16.5
| 16.5
| rowspan='3' | 3
| rowspan='3' | 1:07:40
| rowspan='3' | 220.848
| rowspan='3' | 6
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 432.848
|-
| 2
| 64.5m
| 15.0
| 15.0
| 16.5
| 15.0
| 16.0
|-
| 3
| 66.0m
| 16.5
| 16.0
| 16.0
| 16.0
| 17.0
|-
| rowspan='3' | 6
| rowspan='3' align=left | 
| 1
| 61.0m
| 15.5
| 16.0
| 15.5
| 15.0
| 16.0
| rowspan='3' | 6
| rowspan='3' | 1:06:13
| rowspan='3' | 226.121
| rowspan='3' | 5
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 432.121
|-
| 2
| 64.5m
| 16.5
| 16.5
| 17.5
| 16.5
| 16.5
|-
| 3
| 68.0m
| 6.0
| 6.5
| 7.5
| 5.0
| 5.0
|-
| rowspan='3' | 7
| rowspan='3' align=left | 
| 1
| 59.0m
| 15.5
| 15.5
| 16.0
| 16.0
| 15.0
| rowspan='3' | 12
| rowspan='3' | 1:06:03
| rowspan='3' | 226.727
| rowspan='3' | 4
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 425.227
|-
| 2
| 60.0m
| 16.0
| 15.0
| 16.5
| 16.0
| 15.0
|-
| 3
| 61.5m
| 16.0
| 15.0
| 16.5
| 14.0
| 15.0
|-
| rowspan='3' | 8
| rowspan='3' align=left | 
| 1
| 59.0m
| 16.0
| 16.5
| 16.0
| 17.0
| 16.5
| rowspan='3' | 6
| rowspan='3' | 1:08:24
| rowspan='3' | 218.181
| rowspan='3' | 7
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 424.181
|-
| 2
| 62.5m
| 16.0
| 15.5
| 17.5
| 16.0
| 15.0
|-
| 3
| 64.5m
| 16.0
| 15.5
| 16.5
| 16.5
| 16.0
|-
| rowspan='3' | 9
| rowspan='3' align=left | 
| 1
| 61.5m
| 16.5
| 14.0
| 14.0
| 13.5
| 14.0
| rowspan='3' | 4
| rowspan='3' | 1:10:13
| rowspan='3' | 211.575
| rowspan='3' | 11
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 420.575
|-
| 2
| 62.0m
| 16.5
| 16.5
| 16.0
| 17.0
| 16.5
|-
| 3
| 64.5m
| 17.0
| 15.5
| 16.0
| 17.0
| 16.0
|-
| rowspan='3' | 10
| rowspan='3' align=left | 
| 1
| 61.0m
| 15.5
| 14.5
| 15.5
| 15.0
| 15.5
| rowspan='3' | 9
| rowspan='3' | 1:09:38
| rowspan='3' | 213.696
| rowspan='3' | 8
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 415.196
|-
| 2
| 60.5m
| 16.0
| 15.5
| 16.0
| 15.5
| 15.5
|-
| 3
| 62.5m
| 16.0
| 15.0
| 16.0
| 16.0
| 15.5
|-
| rowspan='3' | 11
| rowspan='3' align=left | 
| 1
| 60.0m
| 15.5
| 16.0
| 16.5
| 15.0
| 15.5
| rowspan='3' | 13
| rowspan='3' | 1:11:54
| rowspan='3' | 205.454
| rowspan='3' | 13
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 401.454
|-
| 2
| 59.5m
| 14.0
| 14.0
| 15.0
| 13.5
| 14.0
|-
| 3
| 60.0m
| 14.5
| 15.0
| 15.5
| 15.0
| 15.0
|-
| rowspan='3' | 12
| rowspan='3' align=left | 
| 1
| 58.5m
| 14.0
| 14.0
| 14.5
| 14.5
| 14.5
| rowspan='3' | 17
| rowspan='3' | 1:10:56
| rowspan='3' | 208.970
| rowspan='3' | 12
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 397.970
|-
| 2
| 59.5m
| 15.0
| 14.0
| 15.0
| 14.5
| 14.5
|-
| 3
| 60.5m
| 13.5
| 13.0
| 13.0
| 11.0
| 12.0
|-
| rowspan='3' | 13
| rowspan='3' align=left | 
| 1
| 61.0m
| 16.5
| 16.0
| 15.0
| 15.5
| 15.0
| rowspan='3' | 11
| rowspan='3' | 1:13:46
| rowspan='3' | 198.667
| rowspan='3' | 16
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 397.667
|-
| 2
| 59.5m
| 5.0
| 5.5
| 5.5
| 4.0
| 4.0
|-
| 3
| 62.0m
| 15.5
| 15.0
| 16.0
| 15.0
| 15.0
|-
| rowspan='3' | 14
| rowspan='3' align=left | 
| 1
| 61.5m
| 15.0
| 15.5
| 15.0
| 14.5
| 15.5
| rowspan='3' | 10
| rowspan='3' | 1:14:41
| rowspan='3' | 195.333
| rowspan='3' | 18
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 396.333
|-
| 2
| 59.5m
| 15.0
| 15.0
| 14.5
| 15.5
| 14.5
|-
| 3
| 63.0m
| 15.5
| 15.5
| 15.0
| 16.0
| 16.0
|-
| rowspan='3' | 15
| rowspan='3' align=left | 
| 1
| 60.0m
| 14.5
| 14.5
| 14.0
| 14.0
| 15.0
| rowspan='3' | 14
| rowspan='3' | 1:13:30
| rowspan='3' | 199.636
| rowspan='3' | 15
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 393.136
|-
| 2
| 59.0m
| 14.0
| 13.5
| 14.5
| 14.0
| 15.0
|-
| 3
| 62.0m
| 14.5
| 14.5
| 15.0
| 15.0
| 15.0
|-
| rowspan='3' | 16
| rowspan='3' align=left | 
| 1
| 58.0m
| 4.0
| 4.0
| 3.0
| 3.0
| 4.0
| rowspan='3' | 23
| rowspan='3' | 1:10:09
| rowspan='3' | 211.818
| rowspan='3' | 10
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 390.818
|-
| 2
| 56.0m
| 13.0
| 13.5
| 14.0
| 13.0
| 13.5
|-
| 3
| 58.0m
| 13.5
| 13.5
| 15.0
| 13.5
| 14.0
|-
| rowspan='3' | 17
| rowspan='3' align=left | 
| 1
| 59.5m
| 15.0
| 14.5
| 16.0
| 14.5
| 14.0
| rowspan='3' | 15
| rowspan='3' | 1:14:19
| rowspan='3' | 196.667
| rowspan='3' | 17
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 389.667
|-
| 2
| 59.0m
| 13.5
| 14.5
| 16.0
| 14.5
| 14.0
|-
| 3
| 60.5m
| 16.0
| 14.5
| 15.0
| 14.0
| 15.5
|-
| rowspan='3' | 18
| rowspan='3' align=left | 
| 1
| 58.0m
| 14.0
| 13.5
| 14.5
| 14.0
| 14.0
| rowspan='3' | 20
| rowspan='3' | 1:13:10
| rowspan='3' | 200.848
| rowspan='3' | 14
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 383.348
|-
| 2
| 57.0m
| 15.0
| 13.0
| 12.0
| 13.5
| 13.0
|-
| 3
| 58.0m
| 14.0
| 13.0
| 14.5
| 13.5
| 13.0
|-
| rowspan='3' | 19
| rowspan='3' align=left | 
| 1
| 57.5m
| 15.0
| 14.0
| 14.0
| 14.0
| 14.5
| rowspan='3' | 16
| rowspan='3' | 1:17:11
| rowspan='3' | 186.121
| rowspan='3' | 20
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 376.621
|-
| 2
| 56.5m
| 15.0
| 15.5
| 15.0
| 15.5
| 15.5
|-
| 3
| 59.5m
| 15.0
| 14.5
| 15.0
| 14.5
| 16.0
|-
| rowspan='3' | 20
| rowspan='3' align=left | 
| 1
| 56.5m
| 13.5
| 12.0
| 12.0
| 13.0
| 13.0
| rowspan='3' | 19
| rowspan='3' | 1:17:31
| rowspan='3' | 185.030
| rowspan='3' | 21
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 371.530
|-
| 2
| 59.5m
| 14.0
| 13.5
| 12.0
| 14.0
| 13.5
|-
| 3
| 60.5m
| 12.5
| 13.5
| 14.5
| 14.0
| 14.0
|-
| rowspan='3' | 21
| rowspan='3' align=left | 
| 1
| 57.0m
| 14.0
| 13.5
| 14.0
| 14.0
| 13.5
| rowspan='3' | 21
| rowspan='3' | 1:16:43
| rowspan='3' | 187.939
| rowspan='3' | 19
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 367.439
|-
| 2
| 56.5m
| 2.0
| 3.0
| 4.5
| 1.5
| 2.0
|-
| 3
| 56.0m
| 14.0
| 13.0
| 14.0
| 13.0
| 14.0
|-
| rowspan='3' | 22
| rowspan='3' align=left | 
| 1
| 57.5m
| 4.0
| 4.0
| 3.5
| 2.0
| 2.0
| rowspan='3' | 25
| rowspan='3' | 1:25:42
| rowspan='3' | 155.273
| rowspan='3' | 22
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | 301.773
|-
| 2
| 57.5m
| 3.0
| 3.5
| 3.0
| 1.0
| 2.0
|-
| 3
| 58.0m
| 13.0
| 13.0
| 12.0
| 12.5
| 12.0
|-
| rowspan='3' | -
| rowspan='3' align=left | 
| 1
| 58.5m
| 14.0
| 14.0
| 14.5
| 14.5
| 14.5
| rowspan='3' | 18
| rowspan='3' | DNF
| rowspan='3' | -
| rowspan='3' | '| rowspan='3' style='font-weight:bold' | -
|-
| 2
| 58.5m
| 14.5
| 14.0
| 14.5
| 14.5
| 14.5
|-
| 3
| 59.5m
| 4.0
| 3.0
| 3.0
| 3.0
| 3.0
|-
| rowspan='3' | -
| rowspan='3' align=left | 
| 1
| 57.5m
| 3.0
| 3.5
| 4.5
| 2.0
| 3.0
| rowspan='3' | 22
| rowspan='3' | DNF
| rowspan='3' | -
| rowspan='3' | '
| rowspan='3' style='font-weight:bold' | -
|-
| 2
| 54.5m
| 13.0
| 13.5
| 14.0
| 12.0
| 13.0
|-
| 3
| 58.5m
| 13.5
| 14.0
| 15.0
| 14.0
| 14.5
|-
| rowspan='3' | -
| rowspan='3' align=left | 
| 1
| 57.0m
| 14.0
| 13.5
| 13.0
| 13.0
| 14.5
| rowspan='3' | 24
| rowspan='3' | DNF
| rowspan='3' | -
| rowspan='3' | '| rowspan='3' style='font-weight:bold' | -
|-
| 2
| 56.5m
| 4.0
| 3.0
| 3.5
| 1.0
| 2.0
|-
| 3
| 58.0m
| 4.0
| 4.0
| 2.5
| 2.0
| 4.0
|}

Legenda: DNF' - não completou a prova (did not finish)''.

Referências
 Página de resultados do Comitê Olímpico Internacional
 Relatório oficial dos Jogos de Inverno de 1952
 Sports-Reference.com

Jogos Olímpicos de Inverno de 1952
Combinado nórdico nos Jogos Olímpicos